Хандред-Майл-Хаус () —  в Канаде, расположенный в региональном округе Карибу на юге плато Карибу в провинции Британская Колумбия.

История 
Изначально город носил имя Бридж-Крик-Хаус () в честь протекающего через него ручья . Город был основан как поселение, состоявшее из небольшого количества домов во владении Томаса Миллера и служившее во времена золотой лихорадки перевалочным пунктом для путешественников на пути из Камлупса в . Город получил своё нынешнее название во время золотой лихорадки в Карибу, когда в 1862 году на расстоянии 100 миль (160 километров) от  возвели придорожную гостиницу.

В 1930 году лорд Мартин Сесил, 7-й маркиз Эксетера, приехал в Хандред-Майл-Хаус, чтобы управлять владениями своего отца, Уильяма Сесила, 5-го маркиза Эксетера. Население Хандред-Майл-Хауса, состоявшего на тот момент лишь из гостиницы, почтового и телеграфного отделений и электростанции, составляло 12 человек. Здание гостиницы выгорело в 1937 году.

Экономика 

Основные отрасли промышленности в населённом пункте — рубка леса и животноводство. Также важное значение имеют строительство деревянных домов и туризм.

Хандред-Майл-Хаус обслуживает количество человек, десятикратно превышающее его население. В числе обслуживаемых населённых пунктов Лак-Ла-Аш, Форест-Гроув, Лоун-Батт, Хорс-Лейк, Бридж-Лейк, Севенти-Майл-Хаус, Каним-Лейк и Хандред-Эйт-Майл-Ранч.

География 
Населённые пункты, расположенные поблизости:
 к северу — Лак-Ла-Аш (26 км), Хандред-Фифти-Майл-Хаус (77 км), Уильямс-Лейк (91 км), Маклиз-Лейк (135 км), Квеснел (210 км) и Принс-Джордж (329 км).
 к северо-востоку расположен Бридж-Лейк (56 км).
 к югу располагаются Севенти-Майл-Хаус (40 км), Клинтон (72 км), Кэш-Крик (112 км), Спенсес-Бридж (159 км) и Ванкувер (456 км).

В 35 км северо-восточнее Хандред-Майл-Хауса находится крупное озеро Каним.

Климат

Примечания 

Окружные муниципалитеты Британской Колумбии